Constel·lació del Pegàs.
 Pegasus és un programa català de cribratge virtual.
 Pegasus (grup).
 Pegasus (programari espia)